Гланцман:
 Гланцман, Андрей (1907—1988) — румынский футболист.
  (род. 1963) — швейцарский лыжник-двоеборец.

См. также 
 Гланцманн, Кригель (род. 1975) — швейцарский музыкант и певец.